Аарон Брукс ():
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Окленд Рэйдерс».
 Брукс, Аарон (род. 1985) — американский баскетболист.
  (род. 1990) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.